Miejscowości w Polsce:
 Kozarek Mały
 Kozarek Wielki